Gilowice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Gilowice (Powiat Żywiecki)
 Gilowice (Miedźna)